La Coupe de Belgique féminine de handball est une compétition de handball créée en 1981, soit 24 ans après la Coupe de Belgique masculine de handball. La compétition se joue avec les équipes de toutes divisions confondues 

Avec 13 coupes remportées, le Fémina Visé Handball est le club le plus titré devant l'Initia HC Hasselt et ses 12 titres. Vainqueur en 2019, le HB Saint-Trond est le tenant du titre.

Histoire 
L'Union Royale Belge de Handball (URBH) organisa la première édition de la  Coupe de Belgique féminine de handball en 1981.

Bilan

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de Belgique féminin de handball
 Coupe de Belgique masculin de handball

Coupe de Belgique féminine de handball